Дајана Рос (, Детроит, 26. март 1944) америчка је певачица и глумица.

Била је чланица и први вокал групе Супримс десет година. Године 1969. започиње соло каријеру. Њене најпознатије и популарне песме су: Touch Me in the Morning, Upside Down, Reflections, Mirror Mirror и друге. Упоредо са музичком каријером бави се глумом, а за главну улогу у филму Lady Sings the Blues је била номинована за Оскар.

Дискографија 

|-
| 1970. || -{Diana Ross}- ||
|-
| 1970. || -{Everything Is Everything}- ||
|-
| 1971. || -{Diana Live!}- ||
|-
| 1971. || -{Surrender}- ||
|-
| 1972. || -{Lady Sings The Blues}- ||
|-
| 1973. || -{Touch Me In The Morning}- ||
|-
| 1973. || -{Diana & Marvin}- ||
|-
| 1974. || -{Last Time I Saw Him}- ||
|-
| 1975. || -{Mahogany}- ||
|-
| 1975. || -{Live At Caesar's Palace}- ||
|-
| 1976. || -{Diana Ross}- ||
|-
| 1976. || -{Greatest Hits}- ||
|-
| 1977. || -{An Evening With Diana Ross}- ||
|-
| 1977. || -{Baby It's Me}- ||
|-
| 1979. || -{The Wiz}- ||
|-
| 1979. || -{Ross}- ||
|-
| 1979. || -{The Boss}- ||
|-
| 1980. || -{Diana}- ||
|-
| 1981. || -{All The Great Hits}- ||
|-
| 1981. || -{To Love Again}- ||
|-
| 1981. || -{Why Do Fools Fall In Love?}- ||
|-
| 1982. || -{Silk Electric}- ||
|-
| 1983. || -{Ross}- ||
|-
| 1984. || -{Swept Away}- ||
|-
| 1985. || -{Eaten Alive}- ||
|-
| 1987. || -{Red Hot Rhythm And Blues}- ||
|-
| 1989. || -{Workin' Overtime}- ||
|-
| 1989. || -{Greatest Hits Live!}- ||
|-
| 1991. || -{The Force Behind the Power}- ||
|-
| 1992. || -{Forever Diana}- ||
|-
| 1992. || -{Stolen Moments, The Lady Sings Jazz And Blues}- ||
|-
| 1993. || -{Diana Extended}- ||
|-
| 1993. || -{One Woman, The Ultimate Collection}- ||
|-
| 1993. || -{A Very Special Season}- ||
|-
| 1995. || -{Take Me Higher}- ||
|-
| 1996. || -{Voice Of Love}- ||
|-
| 1999. || -{Every Day Is A New Day}- ||
|-
| 2006. || -{Blue}- ||
|-
| 2006. || -{The Definitive Collection}- ||
|-
| 2006/2007. || I Love You ||
|-
| 2021. || Thank You ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 Дискографија Дајане Рос на сајту Discogs

Рођени 1944.
Америчке поп певачице
Америчке глумице
Чланице групе The Supremes
Музичари уврштени у Дворану славних рокенрола
Добитници награде Сезар
Биографије живих особа